Malagueña – stile di flamenco
Malagueña – ballo tipico delle Canarie
Malagueña – composizione di Ernesto Lecuona
Malagueña salerosa – canzone messicana del 1947